Вільц — річка в Люксембурзі.
 Вільц — місто в Люксембурзі
 Вільц — кантон в Люксембурзі.